Крейн () — англомовне прізвище або топонім.

Прізвище 

 Вільям Генрі Крейн (; 1845—1928) — американський актор театру і кіно.
 Волтер Крейн (; 1845—1915) — англійський художник, архітектор-декоратор і теоретик мистецтва.
 Девід Крейн (;  1957) — американський сценарист та продюсер.
 Джинн Крейн (; 1925—2003) — американська акторка.
 Єва Крейн (, уроджена — Етель Єва Віддоусон, ; 1912—2007) — дослідниця і авторка статей про бджіл і бджільництво.
 Марко Григорович Крейн (1907—1989) — український математик
 Олександр Абрамович Крейн (; 1883—1951) — російський композитор.
 Пітер Крейн (;  1954) — британський ботанік.
 Селім Григорович Крейн (1917—1999) — радянський математик.
 Стівен Крейн (; 1871—1900) — американський прозаїк, поет і журналіст.

Топоніми

Крейн (округ, Техас)
 Крейн — місто, штат Індіана
 Крейн — місто, штат Міссурі
 Крейн — місто, штат Техас
 Крейн — переписна місцевість, штат Монтана
 Крейн — переписна місцевість, штат Орегон

Інше 
 8761 Крейн (8761 Crane) — астероїд головного поясу, відкритий 25 березня 1971 року.